Overledning har flere betydninger:
 Elektrisk overledning
 Musisk overledning
 Hjerte overledning
 Intraventrikulær overledning
 AV-overledning